Преснов, Валентин Александрович (Словетский; род. 1982, Караганда) — российский рэп-исполнитель, участник группы «Константа», артист.
 Преснов, Виктор Алексеевич (1917, Анжеро-Судженск, Россия — 1987, Одесса) — советский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Преснов, Владимир Дмитриевич — полный кавалер ордена Славы
 Преснов, Семён Андреевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.